Натуральне число 883
 883 рік до нашої ери
 883 рік нашої ери